Se refere a cinco diferentes cidades hispânicas.

Argentina 
Rio La Matanza, Província de Buenos Aires, Argentina

Partido de La Matanza, o mais populoso distrito da província de Buenos Aires, Argentina

Colômbia 
La Matanza, um município do Departamento de Santander

Espanha 
La Matanza de León, um município em León

La Matanza de Acentejo, um município em Tenerife

Peru 
Distrito de La Matanza, um distrito na província de Morropón, região de Piura